Triandafyllidou ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Triandafyllidou (* 1968), griechische Soziologin
 Marisha Triantafyllidou, griechische Schauspielerin